Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2015 года прошёл 28 — 29 декабря 2014 года в Коломне (Московская область) на крытом стадионе "Конькобежный центр «Коломна». По итогам чемпионата был определён состав сборной России на Чемпионат Европы — у мужчин Денис Юсков и Даниил Синицин (запасной Сергей Грязцов), у женщин Ольга Граф, Юлия Скокова, Наталья Воронина (запасная Маргарита Рыжова).

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины 

NC — не квалифицировался на заключительную дистанцию

DQ — дисквалификация

DNS — снялся с соревнований

PB — личный рекорд

* Ольга Граф была дисквалифицирована на дистанции 3000 м за нарушение правил прохождения дистанции.

Ссылка 
 Результаты чемпионата России в классическом многоборье на сайте Конькобежного центра в Коломне 
 Результаты женщин на сайте SpeedSkatingNews
 Результаты мужчин на сайте SpeedSkatingNews

Примечания 

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в конькобежном спорте
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2014 года
Чемпионаты России в 2015 году